S43 ou S-43 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 Angostura (S-43), un sous-marin de la Marine brésilienne ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 S43 (867), un sous-marin d'attaque conventionnel de la Marine égyptienne ;
 S-43, un sous-marin de la Marine soviétique.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: En cas d’incendie utiliser… (moyens d’extinction à préciser par le fabricant. Si l’eau augmente les risques, ajouter : Ne jamais utiliser d’eau)., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Aéronautique
 Sikorsky S-43, un hydravion de transport américain.

 Chemin de fer
  Ligne S43 du RER liégeois en Belgique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres